Sulu kan syfta på:

 Sulusultanatet – ett tidigare sultanat över öar i Sulusjön, Mindanao och nuvarande Sabah
 Hikaru Sulu – en fiktiv karaktär i Star Trek

Geografi

 Sulusjön – ett randhav till Stilla havet, mellan Filippinerna och Borneo

Filippinerna 

 Sulu (provins), provins, Muslimska Mindanao, 
 Jolo (kommunhuvudort), Muslimska Mindanao, Province of Sulu, 
 Suluöarna – en bergig ögrupp tillhörande Filippinerna

Se även 
Zulu ett folkslag i Sydafrika

Robotskapade Filippinernaförgreningar